A brit férfi vízilabda-válogatott Nagy-Britannia nemzeti csapata, amelyet a Brit Úszó-szövetség (angolul: British Swimming) irányít.

A XX. század első felében a sikeres vízilabdázó nemzetek közé tartoztak és ez idő alatt négy alkalommal (1900, 1908, 1912, 1920) szereztek aranyérmet a nyári olimpiai játékokon.

Eredmények

Olimpiai játékok

Világbajnokság

Világliga

Európa-bajnokság

Külső hivatkozások 
 A brit Úszó-szövetség honlapja

Vízilabda-válogatottak
Az Egyesült Királyság sportélete